Marcelina hace referencia a varios artículos:

Personas
Marcelina Chávez, política y dirigente minera boliviana
Marcelina Cortés, profesora y política chilena, alcaldesa de Andacollo
Marcelina Poncela Hontoria, pintora naturalista española
Marcelina Zawadzka, modelo polaca
Marcelina de San José, religiosa
Marcelina (santa), católica

Televisión
 Marcelina (telenovela) (1997), telenovela colombiana

Nombres femeninos